Чемпионат США среди мужчин на грунтовых кортах 2019 — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, 51-й  по счёту, проводимый в Хьюстоне (США) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 600 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Нынешний проводился с 8 по 14 апреля 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

Рейтинг на 1 Апреля 2019 года.
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Бьорн Фратанджело 
  Ноа Рубин 
  Янко Типсаревич
Теннисисты, победители квалификации:
  Хенри Лааксонен
  Педжа Крштин
  Сантьяго Хиральдо
  Даниэль Элахи Галан

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт

США
Теннис
Апрель 2019 года
2019